Azay est le nom de différentes communes françaises : 
 Azay-le-Brûlé, dans les Deux-Sèvres
 Azay-le-Ferron, dans l'Indre
 Azay-le-Rideau, en Indre-et-Loire
 Azay-sur-Cher, en Indre-et-Loire
 Azay-sur-Indre, en Indre-et-Loire
 Azay-sur-Thouet, dans les Deux-Sèvres

Voir aussi 
 , page d'homonymie de communes